La Coupe de Belgique masculine de handball est une compétition de handball créée en 1957, la compétition se joue avec les équipes masculines de toutes les divisions confondues.

L'équipe la plus titrée est l'Initia HC Hasselt qui compte 11 coupes à son actif.

Histoire

Lors d'une assemblé générale en 1957, l'Union royale belge de handball (URBH) est créée et organise la première édition du championnat de Belgique. La coupe est tout d'abord organisé par le journal Les Sports mais est par la suite organisée par l'Union royale belge de handball (URBH). En 1977, à la suite de la régionalisation, l'Union royale belge de handball est bouleversée, mais ce bouleversement ne touche pas la coupe de Belgique mise à part l'obligation de jouer en salle.

Palmarès

Bilan

Notes et références